„To You All“ е втори студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Съставът на групата е почти изцяло променен, включени са членове на група Montezuma. Това е първи албум с познатото лого на групата и е заснет първи музикален клип за песента „Highway Song“. To You All има частичен успех в Швейцария.

Състав 
 Томи Кийфър – вокали и китара
 Фернандо фон Арб – китара
 Крис фон Рор – вокали
 Йург Наегели – бас
 Фреди Стийди – барабани

Песни

Бележки

Външни препратки 
  Официална страница

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1977 година